

Cinéma 
 L'Ombre, film français d'André Berthomieu sorti en 1948 ;
 L'Ombre, film italien de Giorgio Bianchi sorti en 1954 ;
 L'Ombre, film polonais de Jerzy Kawalerowicz sorti en 1956 ;
 L'Ombre, film soviétique réalisé par Nadejda Kocheverova, sorti en 1971 ;
 L'Ombre (Тень, Ten), téléfilm de Mikhail Kozakov sorti en 1991 ;
 L'Ombre, film germano-suisse de Claude Goretta sorti en 1992.

Théâtre 
 L'Ombre (Тень) pièce d'Evgueni Schwartz créée en 1940 ;
 L'Ombre, pièce de Julien Green créée en 1956.

Littérature et bande dessinée 
 L'Ombre, un conte de fées littéraire du poète et auteur danois Hans Christian Andersen ;
 L'Ombre, série de bande dessinée créée par Hugo Pratt (dessin) et Alberto Ongaro (scénario) dans l'hebdomadaire italien Corriere dei Piccoli en 1964.

Arts plastiques 
 L'Ombre, une sculpture de l'artiste français Auguste Rodin, conçue vers 1880.

Voir aussi